Eiterbach ist ein geographischer Name:

von Orten:
 Eiterbach, Ortsteil der Gemeinde Heiligkreuzsteinach im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Eiterbach (Sankt Vith), Ortschaft der Stadtgemeinde Sankt Vith in der Provinz Lüttich, Wallonien, Belgien

von Gewässern:
 Eiterbach, Oberlaufname des Eiderbachs, linker Zufluss des Marsbachs, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Eiterbach (Jagst), linker Zufluss der Jagst vor Jagstheim, Stadt Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Eiterbach (Loisbach), linker Zufluss des Loisbachs gegenüber dem Bruckhof, Markt Eslarn, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern, der in die Pfreimd mündet
 Eiterbach (Nette), rechter Zufluss der Nette in Mayen, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Eiterbach (Our), rechter Zufluss der Our bei Setz, Stadtgemeinde Sankt Vith, Bezirk Verviers, Provinz Lüttich, Belgien
 Eiterbach (Steinach), linker Zufluss der Steinach in Heiligkreuzsteinach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Eiterbach (Sulzbach), rechter Zufluss des Sulzbachs (zum Spatzenbach, zur Lein, zum Kocher) nahe Leinweiler, Gemeinde Schechingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg, der in den Kocher mündet

Siehe auch:

 Aiterbach
 Eiderbach
 Haiterbach
 Heiterbach